Alfons av Aragonien kan syfta på följande kungar av Aragonien:

 Alfons I av Aragonien (1073-1134)
 Alfons II av Aragonien (1157-1196)
 Alfons III av Aragonien (1265-1291)
 Alfons IV av Aragonien (1299-1336)
 Alfons V av Aragonien (1396-1458)